Kocourov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Kocourov, Ortsteil von Bílá u Českého Dubu, Okres Liberec
 Kocourov, Ortsteil von Horšovský Týn, Okres Domažlice
 Kocourov, Ortsteil von Mochtín, Okres Klatovy
 Kocourov, Ortsteil von Slavíkov, Okres Havlíčkův Brod
 Kocourov, Ortsteil von Třebenice, Okres Litoměřice
 Kocourov, Ansiedlung von Písek, Okres Písek